Division One Central is een van de twee tweede divisies van de Southern Football League, en maakt deel uit van het achtste niveau in de Engelse voetbalpiramide. De divisie is ook bekend onder de sponsornaam Evo-Stik League Division One Central.

In 2009 werd de divisie onder de huidige naam geïntroduceerd, maar een vergelijkbare divisie bestond al eerder als Division One Midlands, Western Division en Midland Division.

De kampioen van Division One Central promoveert aan het einde van het seizoen naar de Premier Division. Dit geldt ook voor de winnaar van de play-offs, die worden gespeeld door de nummers twee tot en met vijf op de eindranglijst. De twee laagst geklasseerde clubs degraderen naar een van de competities op het negende niveau.

Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18

Vorige winnaars
2009-10 Bury Town
2010-11 Arlesey Town
2011-12 St Neots Town
2012-13 Burnham
2013-14 Dunstable Town
2014-15 Kettering Town
2015-16 Kings Langley

Referenties
Officiële website

Engelse voetbalcompetitie